El término italiano puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la planta, animal o persona natural de Italia, o a lo perteneciente o relativo a este país soberano de la Europa meridional;
 al pueblo italiano, un grupo étnico de la Europa meridional;
 al idioma italiano, una lengua romance hablada por cerca de 63 millones de personas.

Además, en deporte, puede hacer referencia:

 al Club Sportivo Italiano (Argentina), un club de fútbol;
 al Club Sportivo Italiano (Uruguay), otro club de fútbol.

Enlaces externos